Enloe ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin A. Enloe (1848–1922), US-amerikanischer Politiker
 Cynthia Enloe (* 1938), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Jason Enloe (* 1974), US-amerikanischer Golfer
 William G. Enloe (1902–1972), US-amerikanischer Politiker

Enloe bezeichnet außerdem:
 Enloe (North Dakota), eine Ortschaft im Richland County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 Enloe (Texas), eine Ortschaft im Delta County, Texas, Vereinigte Staaten